Коминтерн — деревня, существовавшая на территории Назаровского района Красноярского края с 1924 по 1983 годы. Ликвидирована при расширении Назаровского угольного разреза.

История 
Организатором коммуны стал уроженец Латвии Янит Пётр Петрович. Участник Всесоюзного совещания садоводов в Москве не только засеял первыми саженцами  будущий сад площадью 10 га, но и спроектировал клуб, построенный в деревне.

В 1933 году создан колхоз, первым председателем избран Марищук Евгений Фёдорович. В 1961 г. колхоз присоединён к совхозу «Ададымский» как  отделение №3 Ададымского совхоза. Первым управляющим стал Каплунов Н. Я.

После 1960-ых судьбу деревни решил угольный разрез.

Управляющий Коминтерном Тихонов В. Ф. в 1977 г. обратился, по просьбе жителей, к председателю Совета министров СССР Косыгину. Ответ из Москвы: «Разрез будет продолжать свои разработки, и деревня подлежит сносу».

12.01.1983 года деревня Коминтерн была ликвидирована.

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Возле деревни проходила дорога, позднее ставшая известная как региональная автодорога 04К-003.

Известные жители 
Два Героя Социалистического Труда: Павлов Игнат Михайлович и Тихонов Николай Филиппович.

Ссылки 
  Деревня Коминтерн Назаровского района Красноярского края

Населённые пункты, упразднённые в 1983 году
Упразднённые населённые пункты Назаровского района‎